Даова́й () — район городского подчинения города субпровинциального значения Харбин провинции Хэйлунцзян (КНР).

История 
В 1913 году в этих местах на южном берегу Сунгари был образован уезд Биньцзян. В 1925 году на северном берегу Сунгари был образован город Сунпу. В 1929 году урбанизированная часть уезда Биньцзян была выделена в город Биньцзян. В 1932 году Харбин был занят японцами, а в следующем году города Сунпу и Биньцзян были присоединены к Харбину. В 1956 году на этих землях был образован район Даовай.

Административное деление 
Район Даовай делится на 23 уличных комитета (в городе Харбин), 3 посёлка и 1 волость.

Соседние административные единицы 
Район Даовай граничит со следующими административными единицами:
 Район Сунбэй (на западе)
 Район Хулань (на севере)
 Район Ачэн (на северо-востоке)
 Районы Сянфан (на юге и востоке)
 Район Наньган (на юго-западе)

Ссылки 
 

Районы Харбина